Der Ausdruck „Paul ist tot“ bezieht sich auf:

 Paul ist tot, ein Lied aus dem Album Monarchie und Alltag der Band Fehlbarben
 Paul is dead, die Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney von den Beatles 1966 durch einen Doppelgänger ersetzt wurde